La expresión Iglesias evangélicas generalmente se refiere a las organizaciones religiosas protestantes que forman parte del evangelicalismo. Asimismo, puede hacer referencia a:

 La Iglesia evangélica española, unión de comunidades evangélicas en España.
 La Iglesia evangélica en Alemania, organización evangélica de Alemania.
 La Iglesia evangélica dominicana, denominación cristiana evangélica en República Dominicana.

Además, puede referirse a:

 Las iglesias evangélicas, templos o edificaciones donde se reúnen los fieles evangélicos.